Juan III de Núremberg (c. 1369 - castillo de Plassenburg, 11 de junio de 1420) fue un noble de la casa de Hohenzollern, burgrave de Núremberg, desde  1397 hasta su muerte, y también margrave de Brandeburgo-Kulmbach de 1398 hasta su muerte. Era el hijo mayor de Federico V de Núremberg y de Isabel de Meissen.

Biografía 
Juan III era el hijo mayor del burgrave Federico V de Núremberg y de de Isabel de Meissen.

Desde 1375, Juan estuvo comprometido con Margarita de Luxemburgo, la hija del hija del emperador Carlos IV. En 1385, Federico V decidió implicar a sus hilos en los asuntos gubernamentales. Hacia 1390 , se convirtió en uno de los confidentes de mayor confianza del nuevo emperador Wenceslao , animándole a gobernar con más convicción. 1396, participa en la batalla de Nicópolis junto al emperador Segismundo de Luxemburgo y le salva la vida.

Después de la muerte de su padre, gobernó conjuntamente durante algunos años con su hermano Federico VI. En 1403, de acuerdo con las órdenes de Federico V, se efectuó el reparto de las posesiones. Juan III obtuvo Kulmbach y residía en el castillo de Plassenburg .

Juan III de Nuremberg está enterrado en la catedral de Heilbronn.

Familia e hijos

Juan III se casó hacia  1381 con Margarita de Luxemburgo (1373-1410), hija del emperador Carlos IV del Sacro Imperio Romano Germánico y de Isabel de Pomerania. Tuvieron una única hija, Isabel (1391-1429), que se casó con Eberhard III, conde de Württemberg.

Ancestros

Referencias 

 Harald Stark: Burggraf Johann III. von Nürnberg (1369–1420). In: Archiv für Geschichte von Oberfranken. Bd. 83. Bayreuth 2003. S. 65–80.
 
 

 
Burgraves de Núremberg (casa de Hohenzollern)
Margraves de Brandeburgo-Kulmbach (casa de Hohenzollern)
Margraves de Brandeburgo-Kulmbach del siglo XV (casa de Hohenzollern)